Olivet is de naam van twee Franse gemeenten:
 Olivet (Loiret)
 Olivet (Mayenne)

En een aantal plaatsen in de Verenigde Staten:
 Olivet (Kansas)
 Olivet (Michigan)
 Olivet (New Jersey)
 Olivet (South Dakota)

Andere betekenissen:
 Een Franse kaas, zie olivet bleu en olivet cendré